Наниевы (Нанитӕ) — осетинская фамилия. Известные носители:
 Наниев, Алан Русланович — бронзовый призёр чемпионата Европы по тяжёлой атлетике.
 Наниев, Вадим Валерьевич — российский и казахстанский борец вольного стиля.
 Наниев, Виктор Борисович (1954—2014) — советский тяжелоатлет.
 Наниев, Давид Роландович (род. 1993) — российский футболист.
 Наниев, Олег Владимирович (1969—2001) — советский и узбекистанский борец, российский тренер.
 Наниев, Пётр Ерастович (род. 1961) — советский борец вольного стиля.
 Наниев, Сослан Валерьевич (род. 1989) — российский футболист.
 Наниев, Тимур Русланович (род. 1994) — российский тяжелоатлет.